Forgive and Forget – film del 1923 diretto da Howard M. Mitchell
Forgive and Forget – film del 1982 diretto da Eddie Garcia
Forgive and Forget – film tv del 2000 diretto da Aisling Walsh
Forgive and Forget – film del 2014 diretto da Aaron Abdin, Ali Abdin